Коч, может означать:

 Коч — мореходное парусное судно северных и сибирских промышленников.
 Коч — название самца курицы, на Рязанщине.
 Коч — сино-тибетский язык, на котором говорит народ коч в Индии, а также в Бангладеш.
 Коч — река в России, протекает в Архангельской области, Республике Коми.
 Коч () — город в Венгрии, в 65 км от Будапешта.
 Хоч-Коч — покинутое село в Галанчожском районе Чеченской республики.

Фамилия 
 Коч, Ахмет (род. 1968) — турецкий музыкант, композитор и исполнитель на сазе — тюркском народном инструменте.
 Коч, Вехби (1901—1996) — турецкий предприниматель и филантроп, основатель Koç Group, одного из крупнейших холдингов в Турции.
 Коч, Мехмет Омер (род. 1962) ― турецкий бизнесмен, коллекционер произведений искусства и председатель правления Koç Holding.
 Коч, Сюмейра (род. 1987) — турецкая актриса.
 Коч, Эд (1924—2013) — член палаты представителей США от 17-го и 18-го округов штата Нью-Йорк, 105-й мэр Нью-Йорка.
 Коч, Экин (род. 1992) — турецкий актёр телевидения.